Front est un nom commun ou nom propre qui peut faire référence à :

Anatomie 
 Front, une partie anatomique de la tête située dans sa partie faciale supérieure.
 Le front haut, coiffure en vogue au Moyen Âge et chez les gabbers.

Histoire 
 Le Front (titre familier usité autrefois) ou Front de l'Est de la Première Guerre mondiale 1914-1918

Structure 
 Front (infrastructure), partie de l'enceinte d’une forteresse tournée dans une direction d’attaque possible et comprise entre deux angles flanqués.
 Front, une zone de combats.
 , un groupe en rébellion.
 Front, en Union soviétique, un groupe d'armées, par exemple le front de Léningrad.
 Front, une des factions de la Nouvelle Gauche au Japon.

Thermodynamique 
 Front thermique, en physique des matériaux.
 Front météorologique, en météorologie.

Saints des églises chrétiennes 
 Front de Périgueux, légendaire évangélisateur du Périgord au .
 Front de Passais, ermite en Normandie au  qui a donné son nom au bourg de Domfront (Orne).

Toponymie 
 Front, une commune d'Italie.
 Front-de-Seine, un quartier de Paris.
 Voir tous les articles concernant les toponymes .

Œuvres de fiction 
 Front, un film soviétique réalisé par les Frères Vassiliev, sorti en 1943.
 Front Mission, une série de jeux vidéo.

Logiciel 
 Front Row, un logiciel pour Apple Macintosh.

Musique 
 Agnostic Front, un groupe new-yorkais de punk hardcore.

Articles connexes